Anaulacorthum  — род тлей из подсемейства  (Macrosiphini). Юго-восточная Азия. 2 вида.

Описание 
Мелкие насекомые красновато-коричневого цвета, длина около 2-3 мм.
Ассоциированы с двудольными растениями Fagopyrum cymosum, Sonchus oleraceus. Близки к тлям рода Aulacorthum, но с 4 волосками на первом членике лапок.

  — Индия
  — Китай

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых